Карл Карлович Бурман:
 Карл Карлович Бурман (младший) — эстонский художник. Сын Карла Бурмана старшего.
 Карл Карлович Бурман (старший) — эстонский художник, архитектор. Отец Карла Бурмана младшего.